Yusuf I es el nombre que puede corresponder a varios monarcas musulmanes:

 El califa almohade Abu Yaqub Yusuf; o
 El rey nazarí de Granada Yusuf I.